Вукович () — южнославянская фамилия, происходящая от имени-оберега «Вук» со значением «волк», а также топоним.

Носители фамилии 
 Вукович, Александар (род. 1979) — польский футболист, тренер.
 Вукович, Божидар — сербский книгоиздатель.
 Вукович, Билл (1918—1955) — американский автогонщик.
 Вукович, Виченцо — сербский книгоиздатель.
 Вукович, Владимир (1898—1975) — югославский шахматист и шахматный теоретик; международный мастер (1951), международный арбитр (1952).
 Вукович, Гаспар — сербский купец, книготорговец.
 Вукович, Горан (1959—1994) — сербский криминальный авторитет.
 Вукович, Дэнни (род. 1985) — австралийский футболист.
 Вукович, Драго (род. 1983) — хорватский гандболист.
 Вукович, Душан — народный герой Югославии.
 Вукович, Жарко — народный герой Югославии.
 Вукович, Йосип (род. 1992) — хорватский футболист.
 
 Вукович, Милян (род. 1990) — сербский гребец.
 Вукович, Предраг (1941—2006) — югославский и сербский композитор, поэт-песенник и руководитель отделения народной музыки лейбла ПГП-РТБ.
 Вукович, Сава (1912—1961) — югославский шахматист.
 Савва (Вукович) (в миру Светозар Вукович; 1930—2001) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Шумадийский.
 Вукович, Янко (1871―1918) ― хорватский морской офицер, адмирал.

Топоним 
  — деревня в общине Кучево Браничевского округа Сербии.

См. также 
 Влатко Вукович (? — 1392) — боснийский воевода, владелец Хума